Pauline Schnapper, née le 12 décembre 1968, est une universitaire française spécialisée en politique britannique.

Elle est actuellement professeure de civilisation britannique contemporaine à l’Université Sorbonne Nouvelle. Ses principaux thèmes de recherche portent sur la politique britannique, la politique européenne du Royaume-Uni, la politique de défense du Royaume-Uni et plus largement les relations franco-britanniques.

Biographie 
Elle a étudié à l'École normale supérieure de Fontenay Saint-Cloud (promotion 1988) avant de poursuivre avec un Master à l'Université Sorbonne Nouvelle en 1990 et à Sciences Po Paris en 1993. Elle a mené sa thèse intitulée "Les infortunes du pragmatisme : la Grande-Bretagne et la sécurité européenne, 1989-1995" sous la direction de Pierre Hassner à Sciences Po Paris, qu'elle a soutenu en 1997.

Elle publie fréquemment des ouvrages sur la politique britannique, ainsi que des articles dans différentes revues universitaires. Elle contribue également dans les médias français, tels que Le Monde, France Inter ou France Culture.

Vie privée 
Elle est la fille de Dominique Schnapper et la petite-fille de Raymond Aron.

Distinctions 

 Chevalier de l'Ordre national du Mérite (2014).
 Membre junior de l’Institut universitaire de France (2010 à 2015).

Ouvrages (sélection) 

 La politique au Royaume-Uni, Paris, Éditions de La Découverte, 2022.
 Où va le Royaume-Uni ? Le Brexit et après, avec Emmanuelle Avril, Paris, Odile Jacob, 2019.
 Britain and the Crisis in the European Union, aves David Baker, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015.
 Le Royaume-Uni au XXIè siècle : Mutations d’un modèle, avec Emmanuelle Avril, Paris, Éditions Ophrys, 2014.
 Le Royaume-Uni doit-il sortir de l’Union européenne ?, Paris, La Documentation Française, collection Réflexe Europe, 2014.
 British Political Parties and National Identity: A Changing Discourse, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2011.
 La Grande-Bretagne et la sécurité européenne, 1989-2000, Paris, L'Harmattan, collection Logiques politiques, 2001.
 La Grande-Bretagne et l'Europe: le grand malentendu, Paris, Presses de Sciences Po, 2000.

Références